droga ekspresowa R6 (Czechy)
 droga ekspresowa R6 (Słowacja)